Solla ist der Name folgender Ortschaften:

 Solla (Außernzell), Gemeindeteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Solla (Freyung), Gemeindeteil der Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Solla (Hofkirchen), Gemeindeteil des Marktes Hofkirchen, Landkreis Passau, Bayern
 Solla (Johanniskirchen), Gemeindeteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Solla (Thurmansbang), Gemeindeteil der Gemeinde Thurmansbang, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Solla (Waldkirchen), Gemeindeteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Solla (Windorf), Gemeindeteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Sola